Рахманін Володимир Олегович (* 1958) — російський державний діяч, дипломат.
 Рахманін Євген Володимирович (* 1993) — український оперний співак (бас).
 Рахманін Олег Борисович (1924—2010) — член ЦК КПРС у 1981—1989 роках; депутат Верховної Ради Російської РФСР 9-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань. Доктор історичних наук, професор.
 Рахманін Павло Петрович (1931—2019) — радянський і російський учений в царині ветеринарної вірусології і біотехнології, лауреат Державних премій СРСР і РФ.
 Рахманін Сергій Іванович (* 1969) — народний депутат України IX скликання, працював заступником головного редактора газети «Дзеркало тижня»; автор і ведучий програми «Гра У Класику».
 Рахманін Сергій Станіславович (* 1961) — російський пілот вищого пілотажу; пілот-інструктор.
 Рахманін Юрій Анатолійович (* 1937) — радянський і російський учений, фахівець в царині екології людини та гігієни навколишнього середовища, академік РАМН, академік РАН.

Див. також 
 Рахманінов